

Patronyme 
En tant que patronyme, Zinn peut renvoyer aux personnes suivantes :
 August Zinn (1825 - 1897), médecin et homme politique allemand ;
 Elfi Zinn (1953 -), athlète est-allemande ;
 Fred Zinn, aviateur américain, pionnier de la photographie aérienne ;
 Georg August Zinn (1901 - 1976), juriste et homme politique allemand ;
 Howard Zinn (1922 - 2010), historien et politologue américain ;
 Johann Gottfried Zinn (1727 - 1759), botaniste et anatomiste allemand ;
 Walter Zinn (1906-2000), physicien nucléaire américain ;

 Jon Kabat-Zinn (1944 -), professeur émérite de médecine.

Anatomie 
 Zonule de Zinn, faisceau de ligaments reliant, dans l'œil, le cristallin au muscle ciliaire.

Homonymie de patronyme